Q.E.D. – skrót używany w logice
QED (Elektrodynamika kwantowa) – dział fizyki
 QED (edytor tekstu) – liniowy edytor tekstu